Daidalos eller Dædalus kan syfta på:

 Daidalos – en person i grekisk mytologi 
 Bokförlaget Daidalos – ett bokförlag i Göteborg
 Daedalus (årsbok) – en årsbok som ges ut av Tekniska museet i Stockholm 1931-
 Daedalus (månkrater) – en månkrater
 1864 Daedalus – en asteroid
 Kvarteret Daedalus – ett kvarter i Gamla stan i Stockholm